Suzanne Lenglen ha battuto in finale Phyllis Satterthwaite 6-1, 6-1 nel torneo preliminare, e ha battuto la detentrice del titolo Dorothea Lambert Chambers 10-8, 4-6, 9-7 nel Challenge Round.

Tabellone principale

Challenge Round

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1919